— японская фамилия. Наиболее распространена на западе Японии и на островах Рюкю, происхождение связывают с родом Фудзивара.

Известные носители 
 Фудзимото, Дзюнго (род. 1984) — японский футболист.
 Фудзимото, Киотаро (род. 1986) — японский профессиональный боксёр и кикбоксер.
 Фудзимото, Мики (род. 1985) — японский идол, певица, участница поп-группы Morning Musume.
 Фудзимото, Так (род. 1939) — американский кинооператор.
 Фудзимото, Тацуо (род. 1940) — японский пловец.
 Фудзимото, Тикара (род. 1977) — японский футболист.
 Фудзимото, Хидэо (род. 1944) — японский борец греко-римского стиля.
 Фудзимото, Юко (род. 1943) — японская волейболистка, олимпийская чемпионка.

Ссылки